Hosty peut désigner :

Lieux 
 Hosty, localité de République tchèque, en région de Bohême-du-Sud

Personnalités 

 James Hosty (1924-2011), agent du FBI américain

Autres usages 
 (8218) Hosty, astéroïde nommé en l'honneur de l'astronome amateur britannique John Graham Hosty (1949–2001)